Matemàtiques:
 Zero d'una funció
 Zero
 Divisor de zero
 Matriu zero
 Física:
 Energia del punt zero
 Zero absolut
 Principi zero de la termodinàmica
 Lingüística:
 Zero (lingüística)
 Miscel·lània:
 Any zero
 Zero (revista), revista espanyola dirigida al públic homosexual.
 0 (canal de televisió), canal de televisió de Movistar+.
 Morfema zero, monema.
 Mitsubishi A6M Zero, avió caça utilitzat per l'exèrcit japonès durant la Segona Guerra Mundial.